Irlandia:
 Southside – południowa część Dublina

Stany Zjednoczone:
 Southside – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Southside (ang. Southside Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kearny
 Southside (ang. Southside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright

Muzyka:
 Southside – album Lloyda
 Southside – album zespołu Texas
 Southside – utwór rapperów Common oraz Kanye West z płyty Finding Forever za który otrzymali nagrodę Grammy w 2008 roku
 Southside Festival – festiwal w Niemczech, koło Tuttlingen